Gladitz steht für:

 Gladitz (Kretzschau), Ortsteil der Gemeinde Kretzschau im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt

Gladitz ist der Familienname folgender Personen:
 Nina Gladitz (1946–2021), deutsche Dokumentarfilmregisseurin und Autorin
 Robert Gladitz (1892–1945), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Wilhelm Gladitz (1947–2009), deutscher Dokumentarfilmer, Produzent und Autor, siehe Peter Krieg